Элизабеттаун:

 «Элизабеттаун» — романтическая комедия 2005 года с Орландо Блумом и Кирстен Данст, названный в честь городка в Кентукки.
 Элизабеттаун — город в штате Кентукки (США)
 Элизабеттаун — город в штате Нью-Йорк (США)

См. также 
Элизабет (неоднозначность).